Het Spaanse meervoud van Cameron wat garnaal betekent.  Kan ook verwijzen naar een aantal plaatsen: 
Camarones (Chubut), een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
Camarones (Chili), een gemeente in de Chileense regio Arica y Parinacota